Název Lesná má více sídel:

sídla v Českých zemích
 1) Lesná (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 2) Lesná (okres Tachov) – obec v okrese Tachov
 Lesná (zámek) – zámek v okrese Tachov
 3) Lesná (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 4) Lesná (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo

 Lesná (Brno) – čtvrť v brněnské městské části Brno-sever
 6) Lesná (Děčín) (Děčín XXXV-Lesná) – městská část města Děčín v okrese Děčín
 7) Lesná (Nová Ves v Horách) – část obce Nová Ves v Horách v okrese Most
 Lesná (Nový Kostel) – základní sídelní jednotka obce Nový Kostel, v okrese Cheb

slovenské obce
 Nová Lesná – obec v okrese Poprad
 Oravská Lesná – obec v okrese Námestovo
 Rajecká Lesná – obec v okrese Žilina
 Stará Lesná – obec v okrese Kežmarok
 Tatranská Lesná – osada ve Vysokých Tatrách v okrese Poprad
 Veľká Lesná – obec v okrese Stará Ľubovňa

vodní toky
 Lesná (přítok Moravice) – pravý přítok Moravice

kopce
 Lesná (Bílé Karpaty) – vrchol v Bílých Karpatech

Podobný název 
 Leśna, město na jihozápadě Polska
 Lešná, obec v okrese Vsetín

Externí odkazy